Oskar Sehlstedt, född 11 april 1992 i Skellefteå, är en svensk ishockeymålvakt som spelar för Bodens HF i Hockeyettan. Sehlstedts moderklubb är Skellefteå AIK och med dem spelade han som junior tills han 2010/11 lånades ut till Piteå HC i Division I. Efter två säsonger i Piteå lånades han ut till Asplöven HC i Hockeyallsvenskan. Säsongen därpå fick han kontrakt med IK Oskarshamn i samma liga där han blev kvar i två säsonger, men också lånades ut till Hockeyettanklubbar. 2015/16 fick han kontrakt med Nybro Vikings IF och därefter med SK Lejon och Bodens HF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Idrottare från Skellefteå
Levande personer
Målvakter i Bodens HF
Målvakter i Kristianstads IK
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Piteå HC
Män
Spelare i Asplöven HC
Målvakter i IK Oskarshamn
Spelare i SK Lejon
Målvakter i Tranås AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare